Ээро Вейкка Юхани Густафссон (; 14 января 1968, Эспоо, Финляндия) — известный финский профессиональный альпинист, покоривший 14 восьмитысячников без использования кислорода, первый финн, покоривший Эверест.

Детство и юность 
Родился 14 января 1968 года в городе Эспоо, в семье преподавателя экономики Кая Густафссона () и его жены Марьи (), третьим из четырёх детей. В 1968 году его родители купили небольшой дом в деревне Тууповаара, где проводили лето. В 1976 году Кай Густаффсон нашёл работу в Тууповааре в качестве агента, и семья переехала туда на постоянное место жительства. Вскоре Кая выбрали мэром. Вейкка окончил второй и третий класс местной школы.

Покоренные вершины 
 Джомолунгма (1993)
 Дхаулагири (1993)
 Чогори (1994)
 Лхоцзе (1995)
 Макалу (1995)
 Джомолунгма (1997)
 Манаслу (1999)
 Дхаулагири (1999)
 Шишабангма (2001)
 Нангапарбат (2001)
 Дхаулагири (2004)
 Чо-Ойю (2005)
 Аннапурна (2005)
 Канченджанга (2006)
 Гашербрум II (2008)
 Броуд-Пик (2008)
 Гашербрум I (2009)

Литература 
 Eino Leino, Veikka Gustafsson. Kohti huippua. WSOY, 1995. ISBN 951-0-20575-3.
 Gustafsson, Marko. Miten minusta tuli minä. WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35300-4.

Альпинисты Финляндии
Покорители всех восьмитысячников
Покорившие Джомолунгму